She Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 She Shan (berg i Kina, Shanghai), 
 She Shan (kulle i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar